Die 3. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 2. bis 8. Mai 1983 in Kopenhagen, Dänemark statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 1. Runde - Teil 2
 2. Runde
 3. Runde
 Viertelfinale

1983 Mixed
Weltmeisterschaft 1983/Mixed
Weltmeisterschaft 1983/Mixed